Order Zasługi Kulturalnej (Brazylia)
 Order Zasługi Kulturalnej (Filipiny)
 Order Zasługi Kulturalnej (Monako)
 Order Zasługi Kulturalnej (Meksyk)
 Order Zasługi Kulturalnej (Rumunia)

Zobacz też 
 Order Zasługi